Гай Аквилий
Известные носители
 Гай Аквилий Туск (Gaius Aquillius Tuscus) — консул Римской Республики в 487 году до нашей эры.
 Гай Аквилий Флор (Gaius Aquillius Florus) — консул Римской Республики 259 года до н.э., участник Первой Пунической войны.